Kollmann kan som auktorsförkortning betyda:

 Fania Weissmann Kollmann
 Fania Weissmann- Kollmann

Robotskapade auktorsförkortningar